Найбільші міста Німеччини — список міст Німеччини з населенням понад 500 тисяч осіб. Міста представлені в порядку зменшення населення із зазначенням площі та густоти населення. Дані наведені станом на 31 грудня 2018 року.

Розташування на мапі

Міста з населенням понад 500 тисяч мешканців

Примітки

Див. також 
 Міста Німеччини

Міста 500
Німеччина